Мерон (Мирон, ) — самая высокая гора в Галилее (Израиль).
 Мерон () — коммуна во Франции, в департаменте Альпы Верхнего Прованса.
 Мерон () — коммуна во Франции, в департаменте Од.